Kollafjörður steht für:
 
 Kollafjörður (Färöer), ein Ort auf den Färöer-Inseln
 Kollafjörður (Südwestisland), ein Fjord in Südwestisland bei Reykjavík
 Kollafjörður (Breiðafjörður), ein 14 km ins Land reichender Fjord in den südlichen Westfjorden
 Kollafjörður (Strandir), ein 8 km langer Fjord in den östlichen Westfjorden